San Gregorio kan syfta på:

Geografi

Chile 

 San Gregorio (kommun i Chile), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Provincia de Magallanes,

Italien 

 San Gregorio d'Ippona, kommun, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 
 San Gregorio di Catania – en kommun i Sicilien, 
 San Gregorio da Sassola, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,

Mexiko 

 San Gregorio, Tabasco, Jalpa de Méndez, 
 San Gregorio, Amatenango del Valle, 
 San Gregorio, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 
 San Gregorio, Bochil, 
 San Gregorio, San Luis Potosí, Guadalcázar,